Sergio Alejandro Aguillón-Mata (Distrito Federal, México, 1980) es un escritor mexicano. Autor de los libros de ficción Quién escribe (Paisajista) y Tratado (De una zona privada) así como de diversos ensayos y ficciones publicados en revistas y periódicos de México. Terminó sus primeros estudios de literatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2003 con honores y egresó del programa de Doctorado en Literatura Hispánica de El Colegio de México en 2008.

En 2003 obtuvo el 34º Premio Nacional de Ensayo Punto de Partida de la UNAM con "Palingenesia", ensayo sobre Farabeuf de Salvador Elizondo. El jurado estuvo compuesto por las ensayistas y académicas Marcela Palma y Sara Ríos. En 2004 creó con el escritor mexicano Gonzalo Lizardo el seudónimo Alfonso Cárdenas Herrera, nombre con el que ambos fundaron y dirigieron la extinta revista literaria ExiliO. Un año más tarde y ya sin la modesta revista, el proyecto de Alfonso Cárdenas Herrera se concentró en escribir ficción. Bajo estas circunstancias se publicó "El Cuarto Bustos", apócrifa enmienda de la vida y obra del pintor Hermenegildo Bustos, en la revista Luvina de la Universidad de Guadalajara. Junto al joven novelista Manuel R. Montes, fundó y fue miembro del consejo editorial de la extinta revista literaria .

Entre los años 2005 y 2008, Aguillón-Mata regresó a la Ciudad de México para estudiar el doctorado en Literatura Hispánica en El Colegio de México, tras lo cual se instaló durante más de dos años en las ciudades alemanas de Dresden y Berlín para realizar investigaciones académicas auspiciadas por el DAAD.

Beneficiario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en la categoría de "Cuento", 2011-2012.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio personal

Nacidos en Ciudad de México
Alumnado de la Universidad Autónoma de Zacatecas
Alumnado de El Colegio de México
Escritores en español del siglo XXI
Escritores de la Ciudad de México
Escritores de Zacatecas